Суперкубок Бельгии по футболу 1999 года () — 21-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1998/99 «Генк» и обладатель Кубка Бельгии 1998/99 «Льерс». Встреча состоялась 1 сентября 1999 года в Генке, на стадионе Фениксстадион.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1999
Матчи ФК «Генк»
Матчи ФК «Льерс»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1999 году
События 1 сентября
Сентябрь 1999 года
Спортивные соревнования в Генке